Майорі — комуна в Італії.
 Майорі — район латвійського міста Юрмала.
 Майорі — залізнична станція в Юрмалі.

Див. також 
 Майори